William Taylor peut désigner :
 William Taylor (1819-1888), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick;
 William Taylor, avocat pénaliste américain ;
 William Taylor (1870-1949), joueur écossais de football ;
 William Desmond Taylor (1872-1922), réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ;
 William Horace Taylor (1889-1986), homme politique canadien en Ontario ;
 William Taylor, acteur canadien ;
 , homme de lettres britannique ;
  (1821-1902), évêque méthodiste américain ;
 William Taylor (1902-1972), homme politique britannique.